Niemcy:
 Pohlheim – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen

Osoby:
 Wichard von Pohlheim – biskup

Zobacz też:
 Polheim